Eras puede hacer referencia a:

Divisiones administrativas 
 Eras de San Sebastián, localidad del municipio de Torrejón del Rey, provincia de Guadalajara, España.
 Eras de Renueva, barrio de la ciudad de León, provincia de León, España.
 Eras del Almoratín, barrio del municipio de Torres, provincia de Jaén, España.
 Las Eras (Albacete), localidad del municipio de Alcalá del Júcar, provincia de Albacete, España.
 Las Eras (Burgos), localidad del municipio de Junta de Traslaloma, provincia de Burgos, España.
 Lastras de las Eras, localidad del municipio de Junta de Traslaloma, provincia de Burgos, España.
 Las Eras (Collado Villalba), localidad del municipio de Collado Villalba, Comunidad de Madrid, España.
 Las Eras del Soto, localidad del municipio de Garganta de los Montes, Comunidad de Madrid, España.
 Las Eras (Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago), localidad del municipio de Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago, Comunidad de Madrid, España.
 Las Eras Altas, localidad del municipio de Arico, provincia de Santa Cruz de Tenerife, España.
 Las Eras Bajas, localidad del municipio de Arico, provincia de Santa Cruz de Tenerife, España.
 Las Eras (Fasnia), localidad del municipio de Fasnia, provincia de Santa Cruz de Tenerife, España.

Otros 
 Eras (tipografía) o Eras ITC, tipografía sans-serif humanista.